Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop con il punteggio di 6–3, 7–5.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)

Wildcard 

  Alex De Minaur /  Christopher O'Connell (ritirati)

 Matt Reid /  Jordan Thompson (primo turno)

Alternate 
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2017